Hexakosioihexekontahexafobi (eller "frygten for nummeret seks-hundrede-seks-og-tres") er en fobi der grunder i de bibelske vers i Johannes' Åbenbaring kapitel 13, vers 18, der påstår at nummeret 666 er dyrets tal. Tallet er derfor i brede kredse forbundet med Satan eller Anti-krist. Uden for kristne kredse er fobien blevet yderligere fremskyndet igennem forskellige gyserfilm.

Se også 
Dyrets tal

Fobier